Тропы — многозначное слово:

 Тропы (тропи́нки) — узкие протоптанные дорожки без покрытия.
 Тропы — риторические фигуры, слова или выражения, используемые в переносном значении с целью усилить образность языка, художественную выразительность речи.
 «Тропы» — второй студийный, двойной альбом группы «Пелагея».
 «Тропы» — австралийский драматический фильм режиссёра Джон Кёррана.